The Desert Hawk – film muto statunitense del 1924 diretto da Leon De La Mothe
The Desert Hawk – film statunitense del 1944 diretto da B. Reeves Eason
L'aquila del deserto (The Desert Hawk) – film statunitense del 1950 diretto da Frederick de Cordova